Безвозмездное пользование имуществом
 в просторечии: Банковский кредит
 в просторечии: Потребительский кредит